Elmer Lach – hockeista su ghiaccio canadese
 Robert Lach – insegnante e musicologo austriaco